Langstreckenzug steht für:
 
 den alljährlichen Flug von Zugvögeln zwischen Brutgebieten und Winterquartieren über lange Strecken, siehe Langstreckenzieher
 einen Zug zur Beförderung von Reisenden über längere Strecken, siehe Schienenpersonenfernverkehr